Чемпионат Египта по футболу 2010/2011 годов — 54-й чемпионат Египта, проходивший с 5 августа 2010 года по 11 июля 2011 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта
 Чемпионат Египта 2010/2011 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 2010/2011 на soccerway.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
2010 год в Египте
2011 год в Египте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011